Ulica Chorzowska w Bytomiu
 Ulica Chorzowska w Katowicach
 Ulica Chorzowska w Radomiu
 Ulica Chorzowska w Świętochłowicach

Chorzowska